

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
18 listopada 2017; 14:00

Sesja 2. 
19 listopada 2017; 8:00

Sesja 3. 
19 listopada 2017; 16:00

Sesja 4. 
20 listopada 2017; 8:00

Sesja 5. 
20 listopada 2017; 16:00

Sesja 6. 
21 listopada 2017; 12:00

Sesja 7. 
21 listopada 2017; 20:00

Sesja 8. 
22 listopada 2017; 12:00

Sesja 9. 
22 listopada 2017; 20:00

Sesja 10. 
23 listopada 2017; 12:00

Play-off

Półfinały 
23 listopada 2017; 18:00

Mały finał 
24 listopada 2017; 13:30

Finał 
24 listopada 2017; 13:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
18 listopada 2017; 9:00

Sesja 2. 
18 listopada 2017; 20:00

Sesja 3. 
19 listopada 2017; 12:00

Sesja 4. 
19 listopada 2017; 20:00

Sesja 5. 
20 listopada 2017; 12:00

Sesja 6. 
20 listopada 2017; 20:00

Sesja 7. 
21 listopada 2017; 8:00

Sesja 8. 
21 listopada 2017; 16:00

Sesja 9. 
22 listopada 2017; 8:00

Sesja 10. 
22 listopada 2017; 16:00

Sesja 11. 
23 listopada 2017; 8:00

Sesja 12. 
23 listopada 2017; 14:00

Baraż o pozostanie w grupie B 

24 listopada 2017; 8:00

25 listopada 2017; 9:00

Play-off

Ćwierćfinały 
23 listopada 2017; 18:00

Półfinały 
24 listopada 2017; 8:00

Mały finał 
24 listopada 2017; 13:30

Finał 
24 listopada 2017; 13:30

Klasyfikacja końcowa

Grupa C

Zobacz też 
 Sezon 2017/2018 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 

2017
2017  w curlingu
Curling w Szwajcarii
Sport w St. Gallen
2017 w Szwajcarii